Een gemeente in Haïti, zie Croix-des-Bouquets (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Croix-des-Bouquets (arrondissement)